Свияга — многозначный термин:

 Свияга — река в Ульяновской области и Татарстане, правый приток Волги.
 Свияга — река в Вологодской области, вытекает из озера Долгое и впадает в озеро Сиверское.
 Свияга — другое название свиязи.
 «Свияга» — транспортный плавучий док проекта 22570 в составе Северного флота ВМФ России.
 «Свияга» — советский средний рыболовный траулер СРТ-706, затонувший во Втором Курильском проливе в 1957 году (погибло 14 человек).
 «Свияга» — советская гидроакустическая станция звукоподводной связи МГ-15 для подводных лодок.
 «Свияга» — марка советских и российских холодильников производства Завода имени Серго.

См. также 
 Малая Свияга